Conteh steht für:
 Conteh (Gambia), Ort in Gambia

Conteh ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulie Conteh, gambischer Politiker
 Abdul Thompson Conteh (* 1970), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abdulai Conteh, sierra-leonischer Richter und Politiker
 Abdulai Osman Conteh (* 1945), sierra-leonischer Rechtsanwalt und Politiker
 Al-Hassan Conteh, liberianischer Afrikanist und Hochschullehrer
 Alfi Conteh Lacalle (* 1985), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alieu Conteh (* um 1952), gambischer Unternehmer
 Amie Joof Conteh, gambische Juristin und Politikerin
 Christian Conteh (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Denni Conteh (* 1975), dänischer Fußballspieler
 John Conteh (* 1951), britischer Boxer
 Julius Conteh (* 1979), sierra-leonischer Fußballspieler
 Kandeh Baba Conteh, sierra-leonischer Politiker
 Kewullay Conteh (* 1977), sierra-leonischer Fußballspieler
 Lamin Conteh (1976–2022), sierra-leonischer Fußballspieler

 Ndey Conteh-Jallow, gambische Unternehmerin
 Ousman Conteh (* 1989), gambisch-deutscher Tänzer
 Patrick Conteh, sierra-leonischer Militär, Staatsoberhaupt 1968
 Saikou Conteh (* 1995), gambischer Fußballspieler
 Sirlord Conteh (* 1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Graf (Conté)